Amtsgericht Wetter steht für:
Amtsgericht Wetter (Ruhr)
Amtsgericht Wetter (Hessen)